Voyageur (din franceză călător) este un album de studio creat prin proiectul muzical Enigma, lansat la data de 30 septembrie 2003. E al cincilea album de studio lui Enigma.

Lista pieselor
 "From East to West" (Crețu) – 4:10
 "Voyageur" (Crețu, Jens Gad) – 4:36
 "Incognito" (Crețu) – 4:24
 "Page of Cups" (Crețu, Gad) – 7:00
 "Boum-Boum" (Crețu) – 4:30
 "Total Eclipse of the Moon" (Crețu) – 2:16
 "Look of Today" (Crețu) – 3:44
 "In the Shadow, In the Light" (Crețu) – 5:33
 "Weightless" (Crețu) – 2:18
 "The Piano" (Crețu, Gad) – 3:00
 "Following the Sun" (Crețu) – 5:48

Poziții
{| width="0%"
|- valign="top"
| width="50%" |

Legături externe
 Versuri pentru Voyageur din EnigmaMusic.com
Albume din 2003